W Rumunii

 Grozești – gmina w okręgu Jassy
 Grozești – wieś w okręgu Jassy, w gminie Grozești
 Grozești – gmina w okręgu Mehedinți
 Grozești – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Grozești